Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проводился со 2 по 5 марта 2017 в городе ?.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда Glarus / Rios (Мартин Риос, Женни Перре), победившая в финале команду Biel Touring / Gribi (Мишель Гриби, Рето Гриби). Бронзовые медали завоевала команда Limmattal 1 / Freiberger (Марио Фрайбергер, Мишель Ягги).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Две лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют серию матчей до двух побед одной из команд.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф

При равном количестве побед в плей-офф вышла команда Biel Touring за счёт личной победы над командой Limmattal 1.

Плей-офф 

Матч 1. 4 марта, 19:30

Матч 2. 5 марта, 9:30

Матч 3. 5 марта, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд 2017
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров 2017

Спорт в Швейцарии в 2017 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Март 2017 года